Laurent François (1698-1782), abbé, auteur français ;
 Laurent François (né en 1968), escrimeur handisport français ;
 Laurent François (né en 1971), judoka français.